Beauce (Frankrijk), een geografische regio in Midden-Frankrijk
 Beauce (Quebec), een regio in de provincie Quebec in Canada